Druga hrvatska nogometna liga 1994./1995. bila je četvrto izdanje Druge HNL. Liga je bila podijeljena u tri skupine: Jug, Sjever i Zapad. Na kraju sezone, po prva dva kluba iz svake skupine su se kvalificirala u Prvu B HNL.

Jug

Ljestvica

Sjever

Ljestvica

Zapad

Ljestvica

Poveznice 
 1. HNL 1994./95.
 3. HNL 1994./95.
 4. rang HNL-a 1994./95.
 5. rang HNL-a 1994./95.
 6. rang HNL-a 1994./95.
 7. rang HNL-a 1994./95.
 Ostale lige 1994./95.
 Hrvatski nogometni kup 1994./95.

Izvori 
RSSSF: Croatia 1994./95.

1994./1995.
 2